La stagione 1923-1924 è stata la ventottesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu  Harry Bedford del Blackpool  con 34 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Leeds United e Bury e  promosse in First Division 1924-1925.
  Nelson e  Bristol City retrocesse in Third Division North/South 1924-1925.

Voci correlate
First Division 1923-1924
Third Division North/South 1923-1924
FA Cup 1923-1924
FA Charity Shield 1924

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1923
Calcio nel 1924